Baxiangshan (kinesiska: 八乡山, 八乡山镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 280 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Baxiangshan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tangxi,  km öster om Baxiangshan. I omgivningarna runt Baxiangshan växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina